Василий Игнатьевич Шумихин (22 февраля 1922 — 1 июня 1952) — Герой Советского Союза (13 ноября 1943 года), младший сержант, командир отделения 616-го отдельного сапёрного батальона 337-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта (командир батальона — Герой Советского Союза, майор Морковин М. В.).

Биография 
Родился 22 февраля 1922 года в селе Полойка (на территории современного Краснозёрского района Новосибирской области).

Образование начальное. Работал в колхозе. В Красной Армии с 1942 года, на фронте с мая 1942 года. После войны старшина Шумихин В. И. демобилизовался. Жил в городе Винница, работал лесником.

Умер 1 июня 1952 года.

Подвиг 
16 сентября 1943 года в районе села Хорошки Лубенского района Полтавской области с группой сапёров в тылу врага подорвал дамбу и балочный мост через реку Сула.

22 сентября 1943 года под огнём противника произвёл быструю переброску бойцов и боеприпасов частей дивизии на правый берег Днепра в районе села Зарубинцы Каневского района Черкасской области, что способствовало закреплению захваченного плацдарма.

Награды 

 За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, младшему сержанту Шумихину Василию Игнатьевичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза. В 2017 г. Звезда героя была выставлена на продажу на интернет-площадке ebay (Звезда Героя.)
 орден Ленина;
 орден Отечественной войны 2 степени;
 орден Славы 2 степени;
 орден Славы 3 степени.

Память 

 Его имя носит улица в селе Полойка Краснозёрского района Новосибирской области. Так же, в этом селе до сих пор  живут его родственники.

Литература 
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов — М.:Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/.
 Пути-дороги. Сборник воспоминаний ветеранов 337-й стрелковой дивизии, — Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1984.

Ссылки 

Родившиеся в Краснозёрском районе
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные на Центральном кладбище (Винница)